Detours (Sheryl Crow), studioalbum van Sheryl Crow
Detours (Saga), studioalbum van Saga
Detours (2016), Amerikaanse film uit 2016